Київська Русь — середньовічна держава у Східній Європі, що виникла в IX столітті в результаті об'єднання східнослов'янських і фінно-угорських народів під владою князів династії Рюриковичів.
 Київська Русь — український банк, створений у 1996 році.
 Київська Русь — пам'ятна біметалева монета зі срібла і золота, випущена Національним банком України.
Київська Русь — ювілейна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України.
 Київська Русь — український літературний журнал.
 Київська Русь — кінотеатр у Києві.
 Київська Русь — розважальний парк та центр культури й історії Київської Русі.
 Київська Русь — популярний інформаційно-просвітній телеканал України.
 Київська Русь — міні-футбольний клуб з Донецька.
 «Київська Русь» — 11-й батальйон територіальної оборони «Київська Русь» ЗСУ.
 «Київська Русь» — 25-й батальйон територіальної оборони «Київська Русь» ЗСУ.

Див. також 
 Київська вулиця
 Київська (станція метро)